

Sigle 
 BVN  – rete televisiva delle Fiandre e dei Paesi Bassi

Codici 
 bvn – codice ISO 639-3 della lingua buna